Azizija džamija je naziv za bosanskohercegovačke džamije, koje su dobile ime po sultanu Abdul Azizu, koji je protjeranim Bošnjacima iz Srbije pružio utočište u Bosni i Hercegovini.

Azizija džamije 
 Azizija džamija (Brčko), džamija u Brezovom Polju pokraj Brčkog
 Azizija džamija (Bosanski Šamac), džamija u Bosanskom Šamcu
 Azizija džamija (Orašje), džamija u Orašju
 Azizija džamija (Bosanska Kostajnica), džamija u Bosanskoj Kostajnici
 Azizija džamija, džamija u Orahovu pokraj Bosanske Gradiške